Hudson är ett efternamn samt personer med namnet

Personer med efternamnet Hudson
 Alan Hudson
 Bill Hudson
 Bill Hudson (skådespelare)
 Ernie Hudson
 Garth Hudson
 Haley Hudson
 Henry Hudson (1565–1611), engelsk upptäcktsresande
 Hugh Hudson
 Jennifer Hudson
 Jeffrey Hudson
 Kate Hudson (född 1979), skådespelare
 Jim Kurt Hudson
 Keith Hudson
 Kenneth Hudson
 Louis Hudson
 Mark Hudson
 Martha Hudson
 Mrs Hudson
 Nikki Hudson
 Oliver Hudson
 Peter Hudson
 Piera Hudson
 Ralph E Hudson
 Richard Hudson
 Richard Hudson (politiker)
 Rochelle Hudson
 Rock Hudson
 Sarah Hudson
 Sid Hudson
 William Hudson (1730–1793), brittisk botanist
 William Henry Hudson (1841–1922), författare

Engelska efternamn